

Informatica 
 Pages  – applicazione di desktop publishing e word processor per macOS

Musica 
 Pages  – gruppo musicale fusion statunitense
 Pages  – album dei Pages del 1978
 Pages  – album dei Pages del 1981
 Pages  – EP dei There for Tomorrow del 2007

Persone 
 Carles Coto Pagès (1988) – calciatore spagnolo
 François-Xavier Pagès de Vixouze (1745-1802) – giornalista e scrittore francese
 Gustau Biosca Pagés (1928-2014) – allenatore di calcio e calciatore spagnolo
 Juan Pujol Pagès (1952) – ex ciclista su strada spagnolo
 Louis-Antoine Pagès, detto Garnier-Pagès (1803-1878) – politico francese
 Lydie Pages (1987) – showgirl francese
 Marie Joseph Gabriel Antoine Jogand-Pagès, noto come Léo Taxil (1854-1907) – scrittore e giornalista francese
 Pere Pages i Elies, noto con lo pseudonimo di Víctor Alba (1916-2003) – politico, giornalista, storico e scrittore spagnolo
 Philippe Robert Louis Pagès, noto con lo pseudonimo di Richard Clayderman (1953) – pianista francese
 Salvador Casañas y Pagés (1834-1908) – cardinale e vescovo cattolico spagnolo
 Sidney de Freitas Pages, meglio noto come Sidney (1994) – calciatore brasiliano
 Vicenç Pagès i Jordà (1963-2022) – scrittore e critico letterario spagnolo di lingua catalana
 Yves Pagès (1963) – scrittore francese